Banished (engl. für „verbannt“) ist:
 Banished: How Whites Drove Blacks Out of Town in America, US-amerikanischer Dokumentarfilm von Marco Williams aus dem Jahr 2006
 Banished (2007), US-amerikanischer Spielfilm von Omid Shabkhiz aus dem Jahr 2007
 Banished (Band), US-amerikanische Death-Metal-Band 
 Banished (Computerspiel), Aufbausimulationsspiel von Shining Rock Software aus dem Jahr 2014
 Banished (Fernsehserie), britische Fernsehserie der BBC aus dem Jahr 2015